Strada statale 233 Varesina – strada statale in Lombardia
Via Mediolanum-Bilitio – antica strada romana tra Milano e Bellinzona